

Municipis 
 Séverni (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, Rússia
 Séverni (Riazànskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Séverni (Grixkovskoie), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Séverni (Diadkóvskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Séverni (Oktiabrski), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Séverni (Petropàvlovskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Séverni (Kusxóvskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Séverni (Voznessénskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Séverni (Vostotxni), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Séverni (Kubanski), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Séverni (Pàvlovskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Séverni (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Séverni (Calmúquia), localitat de la República de Calmúquia, a Rússia
 Séverni (Khvalinsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Séverni (Ozinki), localitat de la província de Saràtov, a Rússia

Geografia 
 illa Séverni, illa nord de Nova Zembla, Rússia